Пыка:
 Пыка — в южно и западнорусских наречиях, ироническое название лица, физиономии.
 Т. Г. Пыка — политический работник Польской Народной Республики (ПНР), вице-премьер ПНР в период 1975 — 1980 годов, кандидат в члены Политического бюро Центрального Комитета Польской объединённой рабочей партии (ПОРП), в 1980 году.

См. также 
 Пыков
 Пыкалово